Nanchen steht für:
Nanchen (Donghai), Gemeinde im Kreis Donghai der bezirksfreien Stadt Lianyungang in der chinesischen Provinz Jiangsu
Nanchen (Sishui), Gemeinde im Kreis Sishui der bezirksfreien Stadt Jining in der chinesischen Provinz Shandong
Gabrielle Nanchen (* 1943), Schweizer Politikerin (SP)